Hemiancistrus annectens — група риб з триби Pterygoplichthyini з підродини Hypostominae родини Лорікарієві ряду сомоподібні. Має 6 видів. Раніше визначалася як вид роду Hemiancistrus.

Опис 
Загальна довжина представників цього роду коливається від 15 до 30 см. Зовнішністю доволі схожі на сомів роду Птеригопліхт. Голова доволі велика, сильно сплощена. Морда трохи витягнута. З боків проходять збільшені кісткові пластинки та 1—3 великі й 4—5 тонких одонтодів (шкіряних зубчиків). Очі середнього розміру, розташовані у верхній частині голови. Є 3 пари вусів, найдовшими є верхньощелепні. Рот нахилено донизу, являє собою своєрідну присоску. Нижня губи бородавчаста. На зубній кістці 20—38 зубів. П'ята зяброва дуга вгинається між тулубом й головою. Тулуб кремезний, подовжений, вкрито 4 рядками помірно великих кісткових пластинок. Іноді присутні горбик між головою і спинним плавцем. Черево вкрито дрібними кістковими пластинками. На відміну від птеригопліхтів збільшеним кишевник не приєднано до спини. Хвостове стебло овальне у поперечному розрізі. Спинний плавець помірного розміру, з з 7 м'якими променями та 1 жорстким променем (шипом). Жировий плавець маленький. Грудні плавці великі з 6 м'якими променями, трикутної форми. Черевні плавці коротші за грудні з 5 м'якими променями, проте ширші або такі ж самі. Анальний плавець маленький, з 4 м'якими променями, більший за жировий. Хвостовий плавець витягнутий, з 14 променями, верхня лопать довша на нижню.

Забарвлення коричневе (з різними відтінками) з контрастними плямами різного розміру, розташованими на голові, плавцях і черевні. На хвостовому стеблі плями перетворюються на товсті смуги. Одонтоди є білими біля основи, золотавими або помаранчевими на кінці.

Спосіб життя 
Це демерсальні риби. Воліють до прісних водойм. Зустрічаються в озерах, ставках, лагунах і розливах з бідними киснем водами. Використовують додаткове повітряне дихання. Обирають мулисті, глинясті ґрунти, що завалені корчами, скелясте дно. Доволі життєстійкі, витягнуті з води здатні майже добу прожити. Активні вночі та у присмерку. Живляться синьо-зеленими, діатомовими водоростями, детритом, рідше — хробаками й личинками комах, яких засмоктує ротом.

Розповсюдження 
Мешкають у західній частині Анд: у Коста-Риці, Панамі, Колумбії, Еквадорі.

Види 
 Hemiancistrus annectens 
 Hemiancistrus aspidolepis 
 Hemiancistrus fugleri 
 Hemiancistrus holostictus 
 Hemiancistrus maracaiboensis 
 Hemiancistrus panamensis 
 Hemiancistrus wilsoni

Джерела 
 Armbruster, J.W. 1997. Phylogenetic relationships of the sucker-mouth armored catfishes (Loricariidae) with particular emphasis on the Ancistrinae, Hypostominae, and Neoplecostominae. Unpubl. Ph.D. dissertation. University of Illinois, Urbana-Champaign. 409 pp.
 Armbruster, J.W. 1998b. Modifications of the digestive tract for holding air in loricariid and scoloplacid catfishes. Copeia 1998:663-675.

Лорікарієві